Wildungen steht für:

 Bad Wildungen, Stadt in Nordhessen
 Grafschaft Wildungen, ehemalige Grafschaft (bestand von 1186 bis 1247)
 Waldeck-Wildungen, ehemalige Grafschaft bzw. Teilgrafschaft, siehe Waldeck (bestand von 1474 bis 1692)
 Wildungen (hessisches Adelsgeschlecht), Adelsgeschlecht in Nordhessen
 Wüstung Wildungen, Ortswüstung mit Kirchenruine im Landkreis Eichsfeld, Thüringen
 Wildungen (eichsfeldisches Adelsgeschlecht), (niederdeutsches) Adelsgeschlecht in Nordthüringen

Wildungen ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig von Wildungen (1754–1822), Forstmann und romantischer Jagddichter

Siehe auch:
 Wildung